Kowalewo Pomorskie
Schönsee (Beieren)